Staby steht für:
 Schwingstab, ein Sportgerät
 Hans-Erik Staby (1935–2009), namibischer Politiker und Architekt
 Ludger W. Staby (1935–2019), deutscher Industriemanager
 Staby (Dänemark), eine Gemeinde in der Holstebro Kommune in Dänemark